Europäisierung steht für:

 Europäische Integration
 Europäisierung (Politikwissenschaft)
 Europäisches Saarstatut (Abkommen zwischen den Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über das Statut der Saar)

siehe auch